Mottet kan som auktorsförkortning betyda:

 Séraphin Joseph Mottet
 Seraphin Joseph Mottet

Robotskapade auktorsförkortningar